Никола́й Васи́льевич Но́виков:
 Новиков, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; поручик; 15 января 1917.
 Новиков, Николай Васильевич (1903—1989) — советский дипломат.
 Новиков, Николай Васильевич (1909—1971) — министр морского флота СССР.
 Новиков, Николай Васильевич (1880—1957) — капитан 1-го ранга, историк, доктор военно-морских наук.
 Новиков, Николай Васильевич (1932—2017) — украинский учёный, профессор, доктор наук.